Seit dem Jahr 2019 richtet die UCI die UCI-Mountainbike-Eliminator-Weltmeisterschaften (UCI Mountain Bike Eliminator World Championships) aus, um die Weltmeister in der Disziplin Cross-country Eliminator (XCE) zu ermitteln. Die Wettbewerbe finden in den Kategorien Männer und Frauen statt, startberechtigt sind Fahrer und Fahrerinnen ab einem Alter von 17 Jahren.

Die Weltmeister im Cross-country Eliminator wurden erstmals im Jahr 2012 im Rahmen der UCI Mountain Bike & Trials World Championships ermittelt. 2017 und 2018 waren die WM-Wettbewerbe Bestandteil der UCI-Urban-Cycling-Weltmeisterschaften (UCI Urban Cycling World Championships). Nachdem im Jahr 2018 die Rennen aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen nur nach einer Ausnahmegenehmigung durch die Jury überhaupt stattfinden konnten, wurde der Eliminator aus dem Programm genommen. Seit 2019 sind sie eine eigenständige Veranstaltung im Rennkalender der UCI.

Weltmeister im Cross-country Eliminator 
UCI Mountain Bike Eliminator World Championships

UCI Urban Cycling World Championships

UCI Mountain Bike & Trials World Championships

Weltmeisterinnen im Cross-country Eliminator 
UCI Mountain Bike Eliminator World Championships

UCI Urban Cycling World Championships

UCI Mountain Bike & Trials World Championships

Weblinks 
Offizielle Homepage (englisch)
MTB-Ergebnislisten auf der Homepage der UCI

Einzelnachweise 

UCI-Weltmeisterschaft
Union Cycliste Internationale
Mountainbike-Wettbewerb
Erstveranstaltung 2019